CAM může označovat:

 Cam (řeka) – řeka v Anglii
 Computer aided manufacturing – počítačem podporovaná výroba
 Content-addressable memory – speciální typ elektronické paměti
 Conditional-access module – modul podmíněného přístupu umožňující sledování placeného televizního vysílání
 CAM cyklus
 webovou kameru (camera, webcam)
 Alternativní medicína – Alternativní medicína (z anglického Complementary and Alternative Medicine)
 Mezinárodní mineralogická asociace – Comission on Applied Mineralogy (Komise pro aplikovanou mineralogii), jedna z komisí Mezinárodní mineralogické asociace
 Souhvězdí Žirafy (Cam) – astronomická zkratka souhvězdí Žirafy z latinského Camelopardalis
 CAM – klad eukaryotických organismů, který zahrnuje rostliny a skupinu Pancryptista
 CAM - Informační systém Centrální archivní modul (úplnou zkratkou IS CAM) sloužící k uchování a sdílení autoritních záznamů v archivnictví

Chemické látky
 CaM – kalmodulin
 CAM – Ceric ammonium molybdate – postřik k TLC v chemii